Музей Великой Отечественной войны

 Национальный музей истории Великой Отечественной войны 1941—1945 годов (Киев)
 Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны (Минск)
 Центральный музей Великой Отечественной войны (Москва)